Sokolica ist ein polnischer Ortsname:
 Sokolica (Bartoszyce), Dorf im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Falkenau, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)
 Sokolica (Nowa Ruda), Dorf im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien (Zaughals, Kreis Glatz, Schlesien)
 Sokolica (Pieninen), Berg in den Pieninki in Polen
 Sokolica (Saybuscher Beskiden), Berg in den Saybuscher Beskiden in Polen